El término "La voz dormida puede referirse a:

La voz dormida (2002), novela de Dulce Chacón.
La voz dormida (2011), película de Benito Zambrano basada en la novela homónima.
Gaia II: La voz dormida (2005), álbum del Mägo de Oz.